Серге́й Васи́льевич Павле́нко (5 мая 1952, Сумы, Украинская ССР, СССР — 3 февраля 2012, Москва) — советский и российский композитор в области симфонических и музыкально-камерных жанров. Ученик Николая Сидельникова и Эдисона Денисова, говоривший об их влиянии на своё творчество до конца жизни. Музыкальный руководитель Театра на Таганке (1976—1982).

Биография 
Родился 5 мая 1952 года в Сумах на Украине, вырос в Ростове-на-Дону.

В 1972—1977 годах учился в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу композиции Николая Сидельникова и по классу инструментовки Эдисона Денисова.

В 1976 году в двадцатичетырёхлетнем возрасте, ещё учась в Московской консерватории, занял пост музыкального руководителя Театра на Таганке. Принимал участие в выпуске спектаклей «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Три сестры», «Владимир Высоцкий» и других. Автор музыки к спектаклю «Жалобная книга» (по А. П. Чехову). Создал для театра несколько спектаклей, шедших на малой сцене. В 1982 году ушёл из театра и занялся композиторской деятельностью.

В 1977—1980 годах учился в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Композиторские интересы находились в сфере симфонических и камерно-музыкальных жанров. Несколько сочинений написал по заказу Международного ансамбля саксофонов Жан-Мари Лонде, голландского квартета кларнетов Анри Бока, немецкого ансамбля валторн Westdeutsches Hornen, кларнетистов Харри Спаарная (Нидерланды) и Жака Меррера (Франция), клавесинистки Петьи Кауфман (Швейцария), духового оркестра университета Таллахасси (Флорида, США).

В 1988 году «Пастораль» для квинтета саксофонов Павленко завоевала первую премию на Международном конкурсе композиторов в Париже.

Лауреат нескольких международных композиторских конкурсов.

В 2010 году принял участие в конкурсе композиторов YouTube с сочинением «Петербургские сновидения», в числе тринадцати участников прошёл в финал, но лауреатом не стал.

Умер от остановки сердца 3 февраля 2012 года в Москве. Похоронен в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Личная жизнь 
Был женат на Тамаре Катаевой. Дочь — .

Участие в творческих организациях 
 Член Союза композиторов СССР
 Член Союза композиторов России, член правления Союза московских композиторов (региональная организация)
 Член Ассоциации современной музыки-2 (АСМ-2)

Сочинения 
 Соната № 1 (1974—1975)
 «Что-то с телефоном», музыка к кинофильму (1979)
 Соната № 2 (1981)
 «В манере Гогена» для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано (1994)
 L’Imparfait («Приношение памяти Эдисона Денисова») для флейты, кларнета, струнного трио и фортепиано (1997)
 s.pavlenko@scherzo.ru для ансамбля (2001)
 «Портрет композитора в интерьере» («Виктору Екимовскому в день выхода на заслуженный отдых, дружески») для 7 исполнителей (2007)
 «Векторное пространство» для ансамбля (2008)
 «Петербургские сновидения» для симфонического оркестра (2010)

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Сергей Павленко на сайте Центра современной музыки
 Сергей Павленко для конкурса композиторов YouTube 14 апреля 2010 года 
 Симфоническая композиция «Петербургские сновидения» на конкурсе композиторов YouTube (2010) 
 Соната № 1 и соната № 2 в исполнении В. Рыжкова 

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Персоналии:Театр на Таганке
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза композиторов России
Тамара Катаева
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище